Love and Honor ist der Titel folgender Filme:

 Love and Honor – Bushi no ichibun, japanischer Film von Yōji Yamada aus dem Jahr 2006
 Love and Honor – Liebe ist unbesiegbar, US-amerikanischer Film von Danny Mooney aus dem Jahr 2013